Kyrene (griechisch , lateinisch Cyrene) bezeichnet:

 Kyrene, eine antike griechische Kolonie im heutigen Libyen
 Kyrene (Nymphe), eine Gestalt der griechischen Mythologie
 Kyrene (Massalia), eine Siedlung der griechischen Kolonie Massalia, möglicherweise das heutige La Couronne bei Martigues
 Titularbistum Cyrene, zurückgehend auf einen erloschenen Bischofssitz in der afrikanischen Stadt Kyrene
 (133) Cyrene, ein Asteroid
 Markenname für Dihydrolevoglucosenon

Cyrene ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cyrene (Georgia)
 Cyrene (Missouri)

Kyrene ist der Name folgender Personen:
 Jason von Kyrene, hellenistischer jüdischer Autor

Siehe auch: 
 Kyrenaika, die Region um Kyrene